Eudoksjusz, Eudoksy - imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego "sława".

Żeński odpowiednik: Eudoksja.

Eudoksjusz imieniny obchodzi 2 listopada.

Męskie imiona greckie